Лас Тринчерас има више значења:

 Лас Тринчерас (Сан Франсиско де Кончос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Тринчерас (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Тринчерас (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Тринчерас (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Тринчерас (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Тринчерас (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Тринчерас (Чичикила), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Тринчерас (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Тринчерас (Сојопа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Тринчерас (Тлалтетела), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Тринчерас (Ла Перла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику